APN kan syfta på:

 APN – ett förbindelseorienterat kommunikationsprotokoll, se Access point name
 APN News & Media – ett medieföretag i Australien och Nya Zeeland